Les Kenkiidae sont une famille de vers plats des marais.

Phylogénie

Liste des genres 
Kenkia Hyman, 
Sphalloplana de Beauchamp, 
Vermipharyngiella Porfiriev & Timoshkin,

Références 

  Hyman,  : Studies on the morphology, Taxonomy, and distribution of North Amercan Triclad Turbellaria. VIII. Some cave Planarians of the United States. Transactions of the American Microscopical Society 56 pp. 457-477.
  Tyler S, Schilling S, Hooge M, and Bush LF (comp.) (-) Turbellarian taxonomic database. Version 1.7 '' Base de données

Lien externe 
 

Tricladida